Первый дивизион 1962 () — 51-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 26 мая 1962 года и закончился 30 сентября 1962 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1962
Исландия
1962 год в Исландии